Завокза́льный — название нескольких объектов:

Части населённых пунктов 
 Завокзальный — район Нальчика.
 Завокзальный — микрорайон в Центральном районе Сочи.

Улицы 
 Завокзальный переулок (Сочи)

Другое 
 Завокзальный мемориальный комплекс (Сочи)